Nob Hill peut renvoyer à plusieurs localités américaines :
Nob Hill, un quartier d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique.
Nob Hill, un quartier de San Francisco, en Californie.